

Miejscowości w USA 
 Broughton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Hamilton
 Broughton – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding
Gminy w USA:
 Broughton (ang. Broughton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston

Miejscowości w Wielkiej Brytanii

Anglia 
 Broughton – wieś w hrabstwie Buckinghamshire, w dystrykcie Buckinghamshire
 Broughton – wieś w hrabstwie Buckinghamshire, w Milton Keynes
 Broughton – wieś w hrabstwie Cambridgeshire
 Broughton – wieś w hrabstwie Hampshire
 Broughton – civil parish w hrabstwie Kumbria
 Broughton – wieś w hrabstwie Lancashire
 Broughton – miasto w hrabstwie Lincolnshire
 Broughton – wieś w hrabstwie Northamptonshire
 Broughton – wieś w hrabstwie North Yorkshire, w dystrykcie Craven
 Broughton – wieś w hrabstwie North Yorkshire, w dystrykcie Ryedale
 Broughton – wieś w hrabstwie Oxfordshire
 Broughton – wieś w hrabstwie Shropshire,  w civil parish Claverley
 Broughton – dawna civil parish w hrabstwie Shropshire, obecnie część Myddle, Broughton and Harmer Hill
 Broughton – wieś w hrabstwie Staffordshire
 Broughton – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester, w dystrykcie Salford

Szkocja 
 Broughton – dzielnica Edynburga
 Broughton – wieś w hrabstwie Orkady
 Broughton – wieś w hrabstwie Scottish Borders

Walia 
 Broughton – wieś w hrabstwie Flintshire
 Broughton – wieś w hrabstwie Vale of Glamorgan
 Broughton – wieś w hrabstwie Wrexham

Osoby 
 Bruce Broughton – amerykański kompozytor
 Jack Broughton – angielski bokser
 John Broughton – australijski astronom